Rafael Luongo puede referirse a:

Rafael Luongo, futbolista argentino de los años 1930 y 1940;
Rafael Alberto Luongo, futbolista argentino de los años 1980-2000.